Wiechowski ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Friedrich Wiechowski (1873–1928), böhmischer Pharmakologe
 Withold Wiechowski (1907–1971), deutscher Elektrotechniker